Командний чемпіонат світу із шахів серед жінок 2017, що проходив з 16 по 26 червня 2017 року в Ханти-Мансійську (Росія).
Переможцями чемпіонату стали шахістки збірної Росії.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на більш високих дошках:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очка
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очка
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очка
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч з швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 17-21, 23-26 червня 2017 року
 Вихідний день: 22 червня 2017 року
 Початок партій 1-8 тур о 15-00, 9 тур о 11-00 (UTC+5 — час місцевий);

Учасники

Склади команд-учасниць

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Олександра Костенюк () — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Анна Затонських () — 57,1 % (4 з 7 очок) 
 Цзюй Веньцзюнь () — 50,0 % (4½ з 9 очок) 
 Друга шахівниця:
 Хоанг Тхі Бао Трам () — 71,4 % (5 з 7 очок) 
 Катерина Лагно () — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Тань Чжун'ї () — 61,1 % (5½ з 9 очок) 
 Третя шахівниця:

 Валентина Гуніна () — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Бела Хотенашвілі () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Інна Гапоненко () — 64,3 % (4½ з 7 очок) 
 Четверта шахівниця:
 Лей Тінцзє () — 88,9 % (8½ з 9 очок) 
 Ніно Баціашвілі () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Клаудія Кулон () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Резервна шахівниця:
 Саломе Мелія () — 80,0 % (4 з 5 очок)
 Ольга Гиря () — 75,0 % (4½ з 6 очок) 
 Наталя Букса () — 58,3 % (3½ з 6 очок)

Шахістки з найкращим перфомансом 
 Лей Тінцзє () — 2687 
 Олександра Костенюк () — 2633 
 Валентина Гуніна () — 2545

Примітки

Посилання 
 6th World Team Chess Championship (women): Khanty-Mansiysk 2017  
 2017 WORLD TEAMS CHAMPIONSHIP (WOMEN) 

Шахові турніри 2017
Командний чемпіонат світу із шахів
Шахові змагання у Росії
Червень 2017